Osoby o tym nazwisku:
 Dhimitra Plasari – albańska aktorka
 Skënder Plasari – albański aktor teatralny i filmowy, scenarzysta